Beronono (Menabe), plaats in Madagaskar, regio Menabe
 Beronono (Analamanga), plaats in Madagaskar, regio Analamanga